Ярмарок штату — щорічне змагально-розважальне свято жителів штату в Сполучених Штатах Америки, яке зазвичай відбувається наприкінці літа або на початку осені.
 Ярмарок штату Каліфорнії — щорічний ярмарок штату Каліфорнія, який відбуваться на Каліфорнійській виставці, у місті Сакраменто в Сполучених Штатах Америки.

Література 
 1932 —  — роман американського журналіста і голлівудського сценариста Філа Стонга, який був покладений в основу трьох фільмів 1933, 1945 та 1962 років та бродвейського мюзиклу 1996 року.

Музика 
 1994 :  — пісня співака кантрі-музики Дага Суперна з його альбому 1994 року Deep Thoughts from a Shallow Mind.

 1996 :  — мюзикл з текстами  (1895—1960) та музикою Річарда Роджерса (1902—1979), створений на основі оригінального роману Філа Стонга 1932 року.

Фільми 
  — «Ярмарок штату» — американський докодексовий драматичний фільм режисера Генрі Кінга з участю Джанет Гейнор, Віллі Роджерса та Лью Ейреса в головних ролях. За мотивами бестселера роману Філа Стонга 1932 року.
  —  — музичний фільм режисера  з оригінальними піснями Річарда Роджерса та Оскара Гаммерстайна та з участю Жанни Крейн та Дени Ендрюса.
  —  — американський музичний фільм режисера Хосе Феррера з участю Пета Буна, Енн-Маргрет, Еліс Фей та інших.
  —  — американський драматичний телефільм, що вільно базується на однойменному романі 1932 року Філа Стонга, з Вірою Майлз у ролі Меліси Брайант.

Топоніміка 
 Ярмарок штату (State Fair) — передмістя в місті Детройті в штаті Мічиган.